Sami Lepistö (né le  à Espoo en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2003, il attaque sa carrière en SM-liiga avec le Jokerit Helsinki. Il est choisi en 2004 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Capitals de Washington, en  en . En 2007, il rejoint l'Amérique du Nord. Il est assigné aux Bears de Hershey en ligue américaine. Le , il joue son premier match en LNH avec les Capitals.

Le , Lepistö est échangé aux Coyotes de Phoenix contre un choix de cinquième ronde au repêchage de 2010.

Le , une transaction l'amène avec Scottie Upshall aux Blue Jackets de Columbus contre Rostislav Klesla et Dane Byers.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 || Jokerit Helsinki || |SM-liiga || 53|| 3|| 4|| 7|| 20|| 8|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2004-2005|| Jokerit Helsinki || SM-liiga || 55|| 7|| 18|| 25|| 44|| 12|| 1|| 7|| 8|| 12
|-
|2005-2006|| Jokerit Helsinki || SM-liiga || 56|| 8|| 21|| 29|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007|| Jokerit Helsinki || SM-liiga || 26|| 1|| 9|| 10|| 32|| 10|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
|2007-2008|| Bears de Hershey || LAH|| 55|| 4|| 41|| 45|| 51||  5 ||  0 ||  1 ||  1 ||  4 
|-
|2007-2008|| Capitals de Washington ||  LNH|| 7|| 0|| 1|| 1|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 ||Bears de Hershey ||LAH ||70 || 4|| 38|| 42|| 80|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009|| Capitals de Washington ||  LNH|| 7|| 0|| 4|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| Coyotes de Phoenix || LNH|| 66|| 1|| 10|| 11|| 60|| 7|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Coyotes de Phoenix || LNH|| 51|| 4|| 7|| 11|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Blue Jackets de Columbus || LNH|| 19|| 0|| 5|| 5|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Blackhawks de Chicago || LNH|| 26|| 1|| 2|| 3|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 26|| 0|| 3|| 3|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Lev Prague || KHL || 11|| 0|| 5|| 5|| 20|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 53|| 6|| 19|| 25|| 67|| 4|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2014-2015|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 60|| 7|| 16|| 23|| 44|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2015-2016 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||60 ||11 ||19 ||30 ||33 ||19 ||6 ||7 ||13 ||16
|-
|2016-2017 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 53|| 6|| 25|| 31|| 22|| 5|| 0|| 3||3 || 4
|-
|2017-2018 || Jokerit || KHL || 56|| 7|| 22|| 29|| 34|| 11|| 0||7 || 7|| 8
|-
|2018-2019 || Jokerit || KHL || 59||8 ||28 ||36 ||65 ||6 ||0 ||3 ||3 || 8
|-
|2019-2020 || Jokerit || KHL || 61||8 ||17 ||25 ||58 ||6 ||1 ||2 ||3 || 2
|-
|2020-2021 || Jokerit || KHL || 27 || 1 || 7 || 8 ||18 ||4 ||1 ||0 ||1 || 6
|-
| 2021-2022 || Luleå HF || SHL || || || || || ||

|176 || 6 || 29 || 35 || 137 ||10 ||1 ||0 || 1||6

Au niveau international 

|2004 ||align="left"|Championnat du monde junior ||7||4||4||8||10 || +10||align="left"| Médaille de bronze
|-
|2008 ||align="left"|Championnat du monde || 7|| 1|| 1|| 2|| 10 || +2||align="left"|  Médaille de bronze
|-
|2010 ||align="left"|Jeux olympiques || 6|| 0|| 1|| 1|| 6|| -3||align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 3|| 3|| 6|| +3|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 4|| 4|| 2|| +3||align="left"| Quatrième place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 1|| 1|| 2|| 0|| +5|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 2|| 2|| 4|| +1|| align="left"| Sixième place
|-
| 2016 || align="left"| Coupe du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -3|| align="left"| Huitième place
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 5|| 2|| 3|| 5|| 4|| +4|| align="left"| Sixième place

Références 

Naissance en octobre 1984
Naissance à Espoo
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Médaillé de bronze olympique finlandais
Champion du monde de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du HC Lev Prague
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018